Стефан Чоловић је име и презиме следећих људи:

 Стефан Чоловић (1994), српски фудбалер
 Стефан Чоловић (1994), швајцарски фудбалер